Stati Uniti d'America
 Polkton – città della Contea di Cleveland, Carolina del Nord
 Polkville – villaggio della Contea di Smith, Mississippi